Gare de Takeda (Hyōgo)
 Gare de Takeda (Kyoto)